Адыгейский переулок:

Россия 

 В Краснодаре:
 1-й Адыгейский переулок
 2-й Адыгейский переулок
 2-й Адыгейский переулок — переулок в Сочи Краснодарского края

Украина 

 Адыгейский переулок — переулок в Запорожье
 Адыгейский переулок — переулок в Харькове

См. также 

 Адыгейская улица